Parafia św. Mikołaja w Szczecinie (prawosławna) 
 Parafia św. Mikołaja w Szczecinie (rzymskokatolicka)